Sugarloaf Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sugarloaf Hill (kulle i Antarktis),

Irland 

 Sugarloaf Hill (berg i Irland, Munster),

USA 

 Sugarloaf Hill (New York), kulle, Putnam County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar